UdeM ou UDEM peut désigner :
 l'Université de Moncton.
 l'université de Monterrey.
 l'Université de Montréal.

Voir aussi 
 .